Вальхункера (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь  км². Население — 403 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Museo de la Memória Histórica del Matarraña
 Valjunquera
 
 Portal del Matarranya
 Foro de Valjunquera

Муниципалитеты Теруэля